è un film del 1979 diretto da Akio Jissōji.

Il film giapponese di tokusatsu kaijū è composto anche da scene tratte dalla serie televisiva.

Trama

Mostri
 Gavadon
 Telesdon
 The Under The Ground Human
 Jamila
 Skydon
 Seabozu
 Alien Baltan
 Red King
 Gomora

Collegamenti esterni 
 

Film di Ultra
Film ambientati a Tokyo